Georgetown (Allahabad) —  Uttar Pradesh
George Town (Chennai) —  Tamil Nadu

George Town (Penão) —  capital do estado malaio de Penang

Georgetown (Ilha de Ascensão) —  principal localidade do território britânico da ilha de Ascensão

Georgetown (Nova Gales do Sul)
Georgetown (Queensland)
Georgetown (Austrália Meridional)
George Town (Tasmânia)

Georgetown (Alberta)
Georgetown (Terra Nova e Labrador)
Georgetown (Ontário)
Georgetown (Ilha do Príncipe Eduardo)

Georgetown (São Vicente e Granadinas)

Georgetown (Blaenau Gwent) —  hoje parte de Tredegar, em Gales

Es Castell —  em Minorca, Espanha, chamada também Georgetown

Georgetown (Guiana) —  capital da Guiana

George Town (Ilhas Caimã)

Georgetown (Alasca)
Georgetown (Arkansas)
Georgetown (Califórnia)
Georgetown (Colorado)
Georgetown (Connecticut)
Georgetown (Delaware)
Georgetown Hundred —  no condado de Sussex, Delaware
Georgetown (Washington, D.C.)
Georgetown (Flórida)
Georgetown (condado de Chatham, Geórgia) —  subúrbio de Savannah
Georgetown (condado de Quitman, Geórgia) —  sede de condado
Georgetown (Idaho)
Georgetown (Indiana)
Georgetown (Illinois)
Georgetown (condado de Cass, Indiana)
Georgetown (condado de Floyd, Indiana)
Georgetown (condado de St. Joseph, Indiana
Georgetown (Kentucky)
Georgetown (Luisiana)
Georgetown (Maine)
Georgetown (Maryland)
Georgetown (Massachusetts)
Georgetown Township (Michigan)
Georgetown (Minnesota)
Georgetown Township (condado de Clay, Minnesota)
Georgetown (Mississippi)
Georgetown (Nova Jersey)
Georgetown (Nova Iorque) —  no condado de Madison
Georgetown (Brooklyn) —  Nova Iorque, bairro de Nova Iorque
Georgetown (Ohio)
Georgetown (condado de Beaver, Pensilvânia), 
Georgetown (condado de Lancaster, Pensilvânia)
Georgetown (condado de Luzerne, Pensilvânia)
Georgetown (Carolina do Sul)
Georgetown (Tennessee)
Georgetown (Texas)
Georgetown (Seattle) —  Washington
Georgetown (condado de Berkeley, Virgínia Ocidental)
Georgetown (condado de Lewis, Virgínia Ocidental)
Georgetown (condado de Marshall, Virgínia Ocidental)
Georgetown (condado de Monongalia, Virgínia Ocidental)
Georgetown (condado de Polk, Wisconsin)
Georgetown (condado de Price, Wisconsin)

Outros
 Universidade de Georgetown, universidade localizada em Washington, D.C., nos Estados Unidos.

Desambiguações de topônimos